Сезон 2010-11 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 18-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вперше став Вікторія (Пльзень).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Млада Болеслав візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Чехії з футболу 2010—2011.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2010-2011
Чехія
Чехія